

Letteratura 
 Yours Truly – personaggio del romanzo Snow Crash

Musica 
 Yours Truly – gruppo musicale rock australiano
 Yours Truly – album dei Sick of It All del 2000
 Yours Truly – album degli Air Supply del 2001
 Yours Truly – album raccolta dei 16 Horsepower del 2011
 Yours Truly – album di Ariana Grande del 2013

Teatro
 Yours Truly – musical di Clyde North (Broadway, 12 marzo 1928)